Stivaliidae är en familj av loppor. Stivaliidae ingår i överfamiljen Pygiopsylloidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stivaliidae 115 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Stivaliidae